Basuto of Basotho, een volk in Zuidelijk Afrika
 Basuto (paardenras), een paardenras uit Zuidelijk Afrika